Nur eine Frau steht für:

 Nur eine Frau (Roman), Roman von Hedda Zinner (1954)
 Nur eine Frau (1958), deutscher Film von Carl Balhaus
 Nur eine Frau (2019), deutscher Film von Sherry Hormann